Степа́шкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Степашкин, Виктор Алексеевич (1952—2015) — советский и российский художник.
 Степашкин, Иван Петрович (1882—1960) — российский и советский художник, педагог.
 Степашкин, Станислав Иванович (1940—2013) — советский боксёр, олимпийский чемпион.